Гус, Гус-Лейк (, буквально «Гусиное озеро») — название нескольких озёр и населённых пунктов, в основном в США, причём там топонимов с таким названием существует более 180 штук.

США 
Озёра
  — Аляска.
  — Вашингтон.
 Гус — Калифорния—Орегон.

Прочие топонимы
  — город в Айове.
  — долина в Калифорнии и Орегоне.
  — тауншип в Иллинойсе.

Составные топонимы
  — природоохранная территория в Иллинойсе.

См. также 
  — несколько озёр в России.